Кызылтепа () — город (с 1979 года), административный центр Кызылтепинского района Навоийской области Узбекистана.

Инфраструктура 
В городе расположена одноимённая железнодорожная станция (на линии Навои — Бухара) и размещены предприятия лёгкой промышленности.

Население

Ссылки 

Города Навоийской области